Ženská dvouhra Porsche Tennis Grand Prix 2022 probíhala ve druhé polovině dubna 2022. Do singlové soutěže stuttgartského tenisového turnaje hraného na antuce Porsche-Areny nastoupilo dvacet osm hráček. Obhájkyní titulu byla Australanka Ashleigh Bartyová, která v březnu 2022 ukončila profesionální kariéru. 

Do turnaje nastoupilo sedm členek první světové desítky. Absentovaly druhá Krejčíková, osmá Collinsová a devátá Muguruzaová. Britská světová dvanáctka Emma Raducanuová odehrála první antukový turnaj na okruhu WTA Tour. Po šesti měsících se na okruh vrátila 21letá Kanaďanka Bianca Andreescuová, která vyjádřila potřebu si v mezidobí od tenisu psychicky a fyzicky odpočinout. V úvodním kole se střetly dvě české šampionky stuttgartského turnaje Karolína Plíšková (2018) s Petrou Kvitovou (2019). Plíšková v rozhodující sadě otočila ztrátu gamů 1–4 a vyhrála až v těsném tiebreaku poměrem míčů 7:5. Snížila tak pasivní bilanci vzájemných duelů na 2–3.

Vítězkou se stala polská světová jednička Iga Świąteková, jež ve finále za 84 minut zdolala čtvrtou hráčku žebříčku Arynu Sabalenkovou po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–2. V probíhající sezóně vyhrála čtvrtý turnaj v řadě, který představoval sedmý singlový titul na okruhu WTA Tour a sedmé vítězné finále za sebou. Od únorového Qatar Open 2022 vyhrála všech 23 zápasů, čímž vyrovnala šňůru neporazitelnosti Ósakaové z let 2020 a 2021. Od rok 2000 se jednalo o devátou nejdelší sérii, kterou mohla dále navýšit. Ve finále vyhrála Świąteková jako první v sezóně 30. utkání, s celkovou bilancí 30–3. Z debutové stuttgartské účasti si odvezla také tradiční cenu vůz Porsche, v probíhajícím ročníku elektrické luxusní kupé Porsche Taycan GTS Sport Turismo. Sabalenková naopak prohrála druhé stuttgartské finále v řadě, když ani na druhý pokus nedokázala v boji o titul zdolat úřadující světovou jedničkou.

Nasazení hráček 
Čtyři nejvýše nasazené hráčky obdržely volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Porsche Tennis Grand Prix
Tenis v Německu v roce 2022
WTA Tour 2022